Euterpe, musa de la música en la mitologia grega.
 Euterpe, gènere de plantes de la família Arecaceae.
 Coral Euterpe, primera coral fundada a Catalunya.
 Teatre Euterpe, teatre modernista de Sabadell.